Любоежа — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Любоежа — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Любоежа — деревня в Порховском районе Псковской области.